Marian Kułakowski (1893–1980) – podpułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Marian Kułakowski ps. „Wyrwidąb” (ur. 1901) – działacz niepodległościowy, 23 grudnia 1933 pośmiertnie odznaczony Medalem Niepodległości

Przypisy